Волеа́и () может означать:
 Волеаи — микронезийский язык понапеанско-трукской подгруппы.
  — письмо языка волеаи.
 Волеаи — остров в ФШМ.